Rosado bezeichnet einen:

 Roséwein

Rosado ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas Rosado (* 1964), puerto-ricanischer Bobfahrer
 Fernando Puig Rosado (1931–2016), spanischer Illustrator
 Gabriel Rosado (* 1986), US-amerikanischer Boxer
 Isabel Rosado Morales (Doña Isabelita; 1907–2015), puerto-ricanische Unabhängigkeitsaktivistin
 Julio Rosado del Valle (* 1922), puerto-ricanischer expressionistischer Künstler
 Nelson Rosado (* 1976), portugiesischer Musiker, siehe Anjos (Band)
 William Rosado (* 1970), US-amerikanischer Comiczeichner